Archibald Acheson kan syfta på bland andra:

* Archibald Acheson, 1:e viscount Gosford (1718–1790), brittisk peer
 Archibald Acheson, 2:e earl av Gosford (1776–1849), brittisk peer
 Archibald Acheson, 3:e earl av Gosford (1806–1864), brittisk peer
 Archibald Acheson, 4:e earl av Gosford (1841–1922), brittisk peer
 Archibald Acheson, 5:e earl av Gosford (1877–1954), brittisk peer
 Archibald Acheson, 6:e earl av Gosford (1911–1966), brittisk peer